Damernas kulstötning vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den 6 augusti på Londons Olympiastadion. Tävlingen började med en kvalomgång där alla deltog för att kvalificera sig till finalen. Deltagarna fick tre chanser var att stöta över kvalgränsen. Därefter kom finalen där alla återigen fick tre stötar var. De åtta bästa deltagarna där fick ytterligare tre stötar..

Medaljörer 

Vitryskan Nadzeja Astaptjuk tog ursprungligen guldet, men visade sig vara dopad,, diskvalificerades och fick återlämna medaljen. Även ryskan Jevgenija Kolodko visade sig vara dopad och blev 2016 diskvalificerad och fick återlämna sin medalj.

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 22,63 m| width="200px" |  Moskva, Sovjetunionen
| width="100px" | 7 juni 1987
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 22,41 m
|  Moskva, Sovjetunionen
| 24 juli 1980
| 
|-
| align="right" | Världsårsbästa (WL)
| 
| 21,58 m'|  Minsk, Belarus
| 18 juli 2012
| 
|}

ProgramTider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).''
6 augusti
10:45 – Kval
19:15 – Final

Resultat

Kvalomgång
Den inledande kvalomgången ägde rum den 6 augusti.

Final
Finalen planeras äga rum den 6 augusti.

Not: Natallia Michnevitj och Jevgenija Kolodko slutade ursprungligen på första respektive tredje plats, men fick sina medaljer borttagna efter att de visat sig vara dopade.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012